Сильви́ Жоли́ (; 28 октября 1934, Париж, Франция — 4 сентября 2015, там же) — французская юмористка, актриса кино и театра, основательница французского женского моноспектакля.

Биография 
Родилась и выросла в Париже, однако её отец в послевоенное время был мэром небольшого городка Арроманш-ле-Бен в Нормандии (с 1947 по 1963 год). В семье была второй из восьми детей. В детстве из-за плохого поведения её родители вынуждены были сменить для дочери семь религиозных школ. Одно время училась вместе с Бернадетт Шодрон де Курсель — будущей супругой президента Франции Жака Ширака. Однако, по воспоминанию самой актрисы, эта дружба не одобрялась родителями Сильви, которые считали, что Бернадетт «на неё дурно влияет».

Повзрослев, начала карьеру адвоката, но в возрасте 32 лет решила резко изменить свою жизнь и поступила на театральные курсы. Начала играть в театре — выступала в пьесах Чехова, Ионеско, Мариво. Однако своё основное призвание нашла на эстраде, первой во Франции начав выступать в 1970-х годах в жанре женского моноспектакля — «one woman show». Первый свой спектакль написала вместе со своей 16-летней сестрой. В 1999 году один из моноспектаклей Жоли номинировался на престижную французскую театральную премию «».

Снималась также в кино — в основном в небольших ролях, сотрудничала с такими мэтрами, как Ив Робер, Бертран Блие, Клод Лелуш. В 1988 году была номинирована на главную французскую кинопремию «Сезар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Сподобившийся чуда».

С 2006 года страдала от болезни Паркинсона, о чём писала в вышедшей в 2010 году автобиографии. Умерла 4 сентября 2015 года от остановки сердца. Похоронена на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Фильмография 

Источник: AlloCiné. Русские названия фильмов даны по сайту kinopoisk.ru

Театральные роли 
 1976: «Никогда не смейтесь над упавшей женщиной» ( Анри Миттона, театр «Гете-Монпарнас»
 1982: «Жизнь — это не смешно» (, театр «Фонтен»)
 1984: «Тройное смешанное» ( Фанни Жоли и Альфреда Жену, театр «Фонтен»)
 1984: «Заложник» (  Брендана Биана, театр «Мадлен»)
 2002: «Я — ваш кумир» ( Тьерри Жоли, Фанни Жоли, Сильви Жоли и Анри Миттона, театр «Пале Руаяль»)
 2004: «Фанаты, я вас люблю!» ( Пьера Пальмада, Анри Миттона, Жана-Луи Дабадье и Сильви Жили, театр «Матюрен»)
 2005: «Вишенка на торте ( Сильви Жоли, тексты разных авторов, театр «Матюрен»)

Номинации

Сочинения

Примечания 

Актрисы XX века
Актрисы Франции
Юмористы XX века
Юмористы Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез